Plaats in Indonesië
 Sukadame (Hulu Sihapas), een plaats in het bestuurlijke gebied Padang Lawas Utara in de provincie Noord-Sumatra
 Sukadame (Pagelaran), een plaats in het bestuurlijke gebied Pandeglang in de provincie Bantam
 Sukadame (Silangkitang), een plaats in het bestuurlijke gebied Labuhan Batu Selatan in de provincie Noord-Sumatra
 Sukadame (Tigapanah), een plaats in het bestuurlijke gebied Karo in de provincie Noord-Sumatra

Zie ook 
 Suka Dame, doorverwijspagina